Карл Майер: Майер, Карл Фридрих (1786—1870) — немецкий поэт, примыкавший к так называемой «Швабской школе».
 Майер, Карл Леопольд (1880—1965) — немецкий поэт и юрист.
 Майер, Карл (1894—1944) — немецкий писатель и сценарист.
  (1897—1974) — швейцарский актёр и ЛГБТ-активист.
  — персонаж телесериала «Отчаянные домохозяйки».